Огю́ст () — французские имя и фамилия:

 Огюст (ок. 1780 — 1832 или 1844) — французский танцовщик и балетмейстер, работавший в Санкт-Петербурге.
 Огюст, Танкред (1854—1913) — генерал, президент Гаити.
 Огюст де Беллуа (1815-1871) — французский поэт.

См. также 
 Огюст Бонали — многофункциональный стадион в коммуне Монбельяр, Франция.
 Огюст Делон — многофункциональный стадион в городе Реймс, Франция.
 Огюст Дюпен — литературный персонаж, созданный писателем Эдгаром Алланом По.
 «Огюст Пикар» — первый туристический подводный аппарат, сконструирован Жаком Пикаром в 1964 году.
 «Огюст и Эжени Мане» — двойной портрет родителей, созданный художником Эдуаром Мане (1860).